DF o Df hace referencia a varios artículos:

Informática
df, comando de Unix.
El juego de computadora DragonFable.
El juego de computadora Dwarf Fortress.

Subdivisiones territoriales llamadas Distrito Federal
 Ciudad de México (Distrito Federal) de México, abolido el 29 de enero de 2016.
 Distrito Federal (Brasil).
 Distrito Fronterizo, región de Boyacá, Colombia.

Clima
 Clima D - Templado frío / Continental / Microtermal: Df - Precipitaciones constantes, según la clasificación climática de Köppen, la que se divide a su vez en:
 Dfa - Continental sin estación seca (verano cálido, invierno frío);
 Dfb - Hemiboreal sin estación seca (verano suave, invierno frío);
 Dfc - Subpolar sin estación seca (verano suave y corto, invierno frío);
 Dfd - Subpolar sin estación seca (verano suave y corto, invierno muy frío).

Además
Partido Popular Danés, Dansk Folkeparti.
Unidad de operaciones especiales Delta Force del Ejército de los EE. UU.
Banda de power metal inglesa DragonForce.
Diario Financiero, de Chile.
La sigla con que se identifica al Director de fotografía.
Distrito financiero, región de una ciudad donde se ubican oficinas financieras y de comercio.
Distrito forestal, Administración en China.

Siglas